Stefan Wessels (basketballer) (1984), Nederlands basketballer
Stefan Wessels (voetballer) (1979), Duits voetballer